Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 1989 () проводился в городе Виннипег (Манитоба) среди мужских и женских юниорских команд (игроки должны быть в возрасте до 20 лет на 30 июня года, предшествующего году очередного чемпионата). Чемпионат проводился в 40-й раз для юниоров-мужчин, в 19-й раз для юниоров-женщин, в 5-й раз в провинции Манитоба и в 4-й раз в городе Виннипег.

Победители чемпионата среди мужчин и среди женщин получали право представлять Канаду как её мужская и женская юниорские сборные команды на  в следующем сезоне.

В мужском принимало участие 12 команд, а в женском турнире — 11 команд, представляющих провинции и территории Канады (в мужском турнире была отдельная команда, представляющая Северное Онтарио).

В мужском турнире чемпионом стала (3-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Британская Колумбия (скип Dean Joanisse стал чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Martin Ferland). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Онтарио (скип David Allan).

В женском турнире чемпионом стала (5-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (скип Кэти Овертон стала чемпионом в 1-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Британская Колумбия (скип Judy Wood). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Рене Хэндфилд).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. На групповом этапе () команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Во второй этап, плей-офф, играющийся по «неполной» олимпийской системе, выходят три лучшие команды; сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е места, а затем победитель полуфинала встречается в финале с командой-победителем группового этапа.

Мужчины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в полуфинал плей-офф со 2-го и 3-го мест

Тай-брейки

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд

Групповой этап 

  команда, выходящая в финал плей-офф
  команды, выходящие в полуфинал плей-офф

Плей-офф 

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1989
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1989

Спорт в Канаде в 1989 году
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди юниоров
Спортивные соревнования в Виннипеге